Floorballligaen 2007-2008 var den 16. sæson af den bedste danske herrerække i floorball, og blev styret af Dansk Floorball Union. Sæson måtte undvære et hold i vestrækken, og til slutspillet var der ændringer idet kvartfinaler og semifinaler blev afviklet som bedst af tre kampe. Selve finalen blev afviklet over en kamp.

Stilling vest

Kampe vest

Stilling øst

Kampe øst

Topscorer grundspil

Vest

Øst

Slutspil

Kvartfinaler

Semifinaler

Finale

Topscorer slutspil 

Floorball-Ligaen